Le qualificazioni del singolare femminile della Kremlin Cup 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jeļena Ostapenko (secondo turno, ritirata)
  Evgenija Rodina (primo turno, ritirata)
  Aljaksandra Sasnovič (qualificata)
  Dar'ja Kasatkina (qualificata)

  Klára Koukalová (qualificata)
  Donna Vekić (primo turno)
  Patricia Maria Tig (primo turno)
  Kaia Kanepi (primo turno)

Qualificate 

  Anastasija Sevastova
  Klára Koukalová

  Aljaksandra Sasnovič
  Dar'ja Kasatkina

Lucky Loser 

  Paula Kania

  Ana Bogdan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2015
WTA Tour 2015